Вади́м Петро́в:
 Петров, Вадим Геннадьевич (род. 2000) — казахстанский футболист, вратарь.
 Петров, Вадим Иванович (1931—2009) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Петров, Вадим Петрович (1925—1996) — советский судебный учёный-медик, криминалист.
 Петров, Вадим (1932—2020) — чешский композитор.